Hencken ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh O’Neill Hencken (1902–1981), US-amerikanischer Archäologe
 John Hencken (* 1954), US-amerikanischer Schwimmer
 Thalassa Cruso Hencken (1909–1997), britische Moderatorin und Autorin zum Thema Gartenbau